Барбара Шетт і Патті Шнідер були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі пару Сільвія Фаріна-Елія і Франческа Ск'явоне з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Емілі Луа /  Петра Мандула (1-ше коло)
 Магі Серна /  Марія Венто-Кабчі (півфінал)
 Барбара Шетт /  Патті Шнідер (чемпіонки)
 Елені Даніліду /  Даніела Гантухова (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
Open Gaz de France 2004 Draw 

Парний розряд
Open Gaz de France